Muunilinst es un planeta en el universo ficticio de la serie cinematográfica de ciencia ficción Star Wars.
 
En la superficie de Muunilinst hay majestuosas ciudades dominadas por edificios de mármol que destellan. La clásica arquitectura muun será destruida en las poco frecuentes pero devastadoras guerras.

Los muun convirtieron su mundo en un inmenso centro de comercio, a pesar de estar alejado del núcleo galáctico. Sus bancos eran los más ricos de la Galaxia, siendo la sede del Clan Bancario Intergaláctico.

Durante las Guerras Clon la República Galáctica atacó el planeta para cortar los suministros que el Clan Bancario hacía a la Confederación. Los especialistas de la República descubrieron gran cantidad de tropas enemigas en el planeta y decidieron lanzar un ataque liderado por Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker. Millares de droides de batalla, Super Battledroids, Hailfire droids, Spider Droids y demás defendieron hasta el último momento las ciudades de Muun.

Aquí apareció una de las nuevas "adquisiciones" de la separatista Confederación: el caza-recompensas Durge, que era un imponente Gen'Dai, no vaciló en aplastar las fuerzas de la República Galáctica. Guio un grupo de Androides IG Lanceros y destruyó numerosas armas de la República. Momentos después enfrentó cuerpo a cuerpo al general Obi-Wan Kenobi y salió derrotado. Haciendo uso de sus capacidades regenerativas continuó su cacería que le trajo muchos frutos positivos.

Pero finalmente los muun y la Confederación cedieron y la República venció, empezando a inclinar la balanza a su favor en las Guerras Clon. Se piensa que San Hill, el muun líder del Clan Bancario Intergaláctico, fue capturado al final de la batalla.

Se tiene conocimiento que Obi-Wan y Anakin no eran los únicos Jedi que había en el planeta. El Caballero Jedi alienígena Voolvif Monn, dirigió comandos de clones en otras ciudades de Muunilinst.

Más tarde este planeta bancario perteneció lealmente al Imperio y sirvió también de capital financiera. Permaneció leal al Imperio aun cuando este firmó la paz con la Nueva República. Dos Golan III protegían el planeta.

Aproximadamente veintiocho años después de la batalla de Yavin los yuuzhan vong invadieron la galaxia. Durante su lucha contra el Remanente Imperial lanzaron un ataque coordinado contra el planeta, destruyendo las fuerzas que lo protegían. Tras un devastador bombardeo orbital redujeron el planeta a escombros. Sólo quedaron algunas ciudades como Ciudad Muun, bosques y desiertos, dominando el planeta los invasores y reduciendo a sus habitantes a la esclavitud.

Enlaces externos 

 Página del planeta Muunilinst en la base de datos oficial (en inglés).

Planetas de Star Wars